Межконтинентальный кубок 1977 () — 17-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись  21 марта и 1 апреля 1978 года. Двухматчевый турнир должен был проходить между английским клубом «Ливерпуль», победителем Кубка европейских чемпионов 1976/77, и аргентинским клубом «Бока Хуниорс», победителем Кубка Либертадорес 1977. Но «Ливерпуль» отказался от участия и его место занял немецкий клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Первый матч проходил в Буэнос-Айресе  на стадионе «Стадион Альберто Х. Армандо» и закончился результативной ничьёй -2:2. Ответный матч проходил  в городе Карлсруэ на стадионе «Вильдпарк», в том матче гости отметились тремя без ответными голами.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1976/1977
 Кубок Либертадорес 1977

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1977
Межконтинентальный кубок 1977
Спорт в Германии в 1977 году
Спорт в Аргентине в 1977 году
1977 год в футболе
События 21 марта
События 1 апреля
Март 1978 года
Апрель 1978 года